A Seleção Alemã de Futebol é uma das 32 participantes da Copa do Mundo FIFA de 2014, realizada no Brasil.

Amistosos prévios

Escalação 

Goleiros: Neuer (Bayern de Munique), Weidenfeller (Borussia Dortmund) e Zieler (Hannover)

Defensores: Boateng (Bayern de Munique), Durm (Borussia Dortmund), Mustafi (Sampdoria/ITA), Howëdes (Schalke), Hummels (Borussia Dortmund), Lahm (Bayern de Munique) e Mertesacker (Arsenal/ING)

Meio-campistas: Draxler (Schalke), Ginter (Freiburg), Götze (Bayern de Munique), Khedira (Real Madrid/ESP), Kramer (Borussia Mönchengladbach), Kroos (Bayern de Munique), Müller (Bayern de Munique), Özil (Arsenal/ING), Grosskreutz (Borussia Dortmund), Schweinsteiger (Bayern de Munique)

Atacantes: Klose (Lazio/ITA), Podolski (Arsenal/ING) e Schurrle (Chelsea/ING)

Classificação

Primeira fase 

Como cabeça de chave do Grupo G, a Alemanha enfrentou as seleções de Portugal, de Gana e dos Estados Unidos.

Segunda fase

Oitavas de final

Quartas de final

Semifinal

Final 

Equipes da Copa do Mundo FIFA de 2014